«Добыва́йки» () — телефильм по мотивам одноимённого романа английской писательницы Мэри Нортон.

Сюжет 
Рядом с обычными людьми в обычном доме могут жить необычные соседи — крошечные человечки. Они добывают всё нужное из того, что не нужно вам — немножко еды, лоскутки и обрывки.
Они не крадут, они добывают себе только самое необходимое и поэтому называются «добывайки». Добывайки выживают до тех пор, пока их не обнаружат люди. Тогда добывайки вынуждены покинуть свой дом и искать новое пристанище. Всё усложняется, когда профессор зоологии Майлдай в поисках научной сенсации решает заполучить живые доказательства миниатюрной жизни. Это ставит под угрозу спокойную жизнь Пода и Хомили, а также их юной дочери Ариэтти.

В ролях 
 Кристофер Экклстон — Под Клок 
 Шарон Хорган — Хомили Клок
 Эшлин Лофтус — Ариэтти Клок, дочь Пода и Хомили
 Роберт Шиэн — Спиллер
 Фрэнсис Чоулер — друг Спиллера  
 Чарли Хисхок — Джеймс
 Виктория Вуд — миссис Драйвер
 Шон Дули — Роберт Миллманок
 Стивен Фрай — профессор Майлдай
 Энн Хирш — Дженни

См. также 
 Ариэтти из страны лилипутов — аниме-мультфильм по тому же роману.

Ссылки 
 
 Lucy Mangan. TV review: The Borrowers; The Royal Bodyguard. The Guardian, 26 декабря 2011
 Kieron Tyler. The Borrowers, BBC One. A warm, satisfying Christmas update of the children's classic. The Arts Desk, 27 декабря 2011
 Anne Billson. The Borrowers, BBC One, review. The Telegraph, 26 декабря 2011
 Dominic Cavendish. Victoria Wood and Stephen Fry star in The Borrowers. The Telegraph, 20 декабря 2011
 Tom Sutcliffe. Boxing Day’s viewing: The Royal Bodyguard, BBC1. The Borrowers, BBC1. The Independent, 27 декабря 2011
 Dave Golder. The Borrowers TV REVIEW. SFX, 26 декабря 2011
 Maggie Brown. My TV Christmas cracker: The Borrowers. The Guardian, 21 декабря 2011
 Rachel Tarley. The Borrowers Christmas: TV review | The Borrowers was a visual Yuletide treat for young and old. Metro.co.uk, 26 декабря 2011
 BBC to remake The Borrowers for Christmas 2011 UK TV News, 21 июня 2011
 TV film review: The Borrowers (2011), directed by Tom Harper. The Squeee, 27 января 2012 

Телефильмы Великобритании
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2011 года
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2011 года
Фильмы Би-би-си
Экранизации произведений Мэри Нортон
Фильмы Великобритании 2011 года
Фильмы Тома Харпера